Скучная история

 Скучная история — повесть Антона Чехова, написанная в 1889 году.
 Скучная история — польский психологический фильм, снятый режиссёром Войцехом Хасом в 1982 году.